Супролига ФИБА 2000/2001 — 44 розыгрыш сильнейшего клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 20 команд. 

Финал прошел в Париже. Титул сильнейшего снова разыграли греческий «Панатинаикос» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив) — на этот раз израильтяне были сильнее.

В этом сезоне игралось два сильнейших турнира — под эгидой ФИБА и УЛЕБ. Это случилось из-за того что большинство европейских клубов было недовольно международной федерацией баскетбола.

Групповой этап

Группа А

Группа Б

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Linguasport.com SuproLeague 2001
 Eurobasket.com SuproLeague
 SuproLeague At The FIBA Europe Site

Евролига
2000 год в баскетболе
2001 год в баскетболе